Choluteca peut désigner :

Géographie
la Choluteca, rivière du Honduras ;

Toponymes

Choluteca, municipalité chef-lieu du département de Choluteca ;
le département de Choluteca, un des 18 départements du pays.

Homonymie de toponyme